Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1972, facente parte del Women's International Grand Prix 1972, ha avuto come vincitrice Helga Masthoff che ha battuto in finale Linda Tuero 6-3, 3-6, 8-6.

Teste di serie 

 Helga Masthoff (Campionessa)
 Linda Tuero (finale)
 Gail Chanfreau (secondo turno)
 Pat Pretorius (secondo turno)

 Heidi Orth (primo turno)
 Val Ziegenfuss (semifinali)
 Marie Neumannová (secondo turno)
 Marijke Schaar (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1972